Пушьоні-Пойон
 Пушьоні-Боло
 Пушьоні-Мійона